Thanasi Kokkinakis e Jordan Thompson erano i detentori del titolo, ma Kokkinakis ha deciso di partecipare alla Hopman Cup 2018. Thompson ha giocato insieme a Lleyton Hewitt, ma i due sono stati sconfitti al primo turno da Grigor Dimitrov e Ryan Harrison.

Henri Kontinen e John Peers hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Leonardo Mayer e Horacio Zeballos con il punteggio di 3–6, 6–3, [10–2].

Teste di serie 

  Henri Kontinen /  John Peers (campioni)
  Marcelo Demoliner /  Michael Venus (quarti di finale)

 Santiago González /  Julio Peralta (primo turno)
 Marcus Daniell /  Dominic Inglot (primo turno)

Wildcard 
  Lleyton Hewitt /  Jordan Thompson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2018